Александр Валерьевич Халифман (род. 18 января 1966, Ленинград) — российский шахматист, международный гроссмейстер (1990).

Чемпион мира ФИДЕ (1999). Трёхкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды России (1992, 2000, 2002). Победитель командного чемпионата мира в составе команды России (1997). Чемпион России 1996. Двукратный чемпион Санкт-Петербурга (1996, 1997). Чемпион Европы среди юниоров 1986. Чемпион СССР среди юношей 1982.

Наивысший рейтинг — 2702 (октябрь 2001, январь — апрель 2003).

Биография 
Александр Халифман родился в Санкт-Петербурге в семье инженеров. Дед Халифмана был директором музея Шаляпина, вторая половина семьи вела родословную из Прибалтики. По семейной легенда, предок Халифмана был одним из командиров броненосца «Русалка».

По собственным воспоминаниям, заинтересовался шахматами в 6 лет: отец научил его играть, а дядя подарил книгу «Путешествие в шахматное королевство» Авербаха и Бейлина, которая усилила интерес. Учился в одной школе с Григорием Перельманом. В 1986 году поступил на математико-механическом факультете Ленинградского государственного университета, однако обучения не закончил из-за конфликта с замдекана. После третьего курса отслужил два года в армии.

В 1982-м и 1984-м выиграл чемпионат СССР среди юношей.

В 1990-м году Халифман ещё в статусе мастера выиграл New York Open, в возрасте 24 лет стал гроссмейстером.

В 1996-м выиграл личный чемпионат России, а в 1997-м — командный чемпионат мира. Как член сборной выиграл Олимпиады 1992, 2000 и 2002 года.

В 1999 году Халифман выиграл проходивший по нокаут-системе чемпионат мира ФИДЕ в Лас-Вегасе, став, тем самым, чемпионом мира по версии ФИДЕ. Критики обращали внимание, что в том чемпионате не участвовали двое сильнейших по рейтингу шахматистов — Гарри Каспаров и Вишванатан Ананд. Однако среди игравших были Владимир Крамник, Владимир Акопян и другие выдающиеся шахматисты.

По словам Сергея Шипова, 

Ха­лиф­ман — мо­ло­дой клас­сик шах­мат. Иг­рок аб­со­лют­но уни­вер­саль­ный, оди­на­ко­во хо­ро­шо трак­ту­ю­щий как слож­ней­шие, ди­на­ми­чес­кие по­зи­ции, так и су­хие, скуч­ные на вид по­ло­же­ния. По­жа­луй, нет та­ких ти­по­вых по­зи­ций в мит­тельш­пи­ле, в ко­то­рых он пло­хо ори­ен­ти­ру­ет­ся. Си­лён в окон­ча­ни­ях.

Автор серии популярных книг по теории дебютов. Организатор шахматной школы. Тренировал команду  «Югра» и сборную Азербайджана, которую привёл к победе на командном чемпионате Европы в 2013 году.

В марте 2022 года подписал коллективное обращение российских шахматистов к Владимиру Путину с призывом остановить спецоперацию на Украине.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 ;
 Несис Г. Е. Александр Халифман. — : «Литера», 2000. — ISBN 978-5-9263-0041-0
 Nesis G. E. Khalifman: life & games. — London: Everyman Chess, 2000. — ISBN 1-85744-212-1

Ссылки 
 
 Биография Александра Халифмана на сайте ФШР
 
 Личная карточка Александра Халифмана на сайте 365chess.com
 Сайт гроссмейстерской школы шахмат А. Халифмана
 Матовые позиции из партий Халифмана
 А. Халифман: «Всегда вёл себя, как считал нужным»

Чемпионы мира по шахматам
Чемпионы России по шахматам
Шахматисты СССР
Шахматисты России
Победители шахматных олимпиад